Kalikow ist der Familienname folgender Personen:

 Peter S. Kalikow (geboren 1942), US-amerikanischer Unternehmer
 Theodora J. Kalikow (geboren 1941), US-amerikanische Hochschullehrerin